

Série télévisée 
 , série télévisée diffusée du  au  sur

Cinéma 
 , film américain de Michael Hoffman sorti en 1987
 , film sud-africain de Jason Xenopoulos sorti en 2002
 , titre original de Terre promise, film franco-américain d'Amos Gitaï sorti en 2004
 , film américain de Gus Van Sant sorti en 2012

 , titre anglais de , film chilien de Miguel Littín sorti en 1973
 , titre anglais de La Terre de la grande promesse (), film polonais d'Andrzej Wajda sorti en 1975
 , titre anglais d', film croate de Veljko Bulajić sorti en 1986
 , titre anglais de , film chinois de He Ping sorti en 2015
The Promised Land, film japonais de Takahisa Zeze sorti en 2019

Musique

Chanson 
 Promised Land, chanson de Chuck Berry présente sur l'album St. Louis to Liverpool ()
 , chanson de Bruce Springsteen présente sur l'album  ()
 , single de  ()

Album 
 , album d'Elvis Presley ()
 , album de Willie Nelson ()
 , album de Queensrÿche ()
 , album de  ()
 , EP de  ()
 , album de Rurutia ()
 , album de  ()
 , album de  et Ami Yares ()

Voir aussi 
  (dont la locution  est la traduction en anglais).
  (dont la locution  est la traduction en anglais).

Homonymie de titre